Camerarius ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Camerarius (1696–1736), deutscher Mediziner, Professor, Rektor und Inspektor des Botanischen Gartens der Universität Tübingen
 Elias Camerarius (1673–1734), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und herzoglicher Leibarzt
 Elias Rudolf Camerarius (1641–1695), deutscher Arzt
 Heinrich Camerarius (1547–1601), deutscher Rechtsgelehrter

 Johann Rudolf Camerarius (1618–1675), Arzt und Apotheker
 Ludwig Camerarius (1573–1651), deutscher Staatsmann, Rechtsgelehrter und Gesandter
 Philipp Camerarius (1537–1624), deutscher Rechtsgelehrter
 Rudolf Jacob Camerarius (1665–1721), deutscher Botaniker, Mediziner und Physiker

Siehe auch:
 Kämmerer
 Camerer